Armand Hadida (1950-), personnalité française de la mode, fondateur de l'Eclaireur ;
 Samuel Hadida (1953-2018), producteur de cinéma ;
 Nili Hadida (1986-), chanteuse du groupe Lilly Wood and the Prick.

Patronyme tunisien
Patronyme marocain